Drahomanow ist der Familienname von:

 Mychajlo Drahomanow (1841–1895), ukrainischer Historiker und politischer Denker
 Petro Drahomanow (1802–1860), ukrainischer Dichter und Übersetzer